F4 o 4-F puede hacer referencia a:

 4F, marca de ropa deportiva polaca.
 Caso 4F, controversial caso judicial acontecido en Barcelona en 2006.
 La capa electrónica 4F.

Véase también 

 F4